Михаи́л Нови́цкий:
 Новицкий, Михаил Александрович (1853 — после 1917) — земский начальник, член III Государственной думы от Орловской губернии.
 Новицкий, Михаил Валентинович (род. 1963) — российский актёр, музыкант и художник, эколог, писатель, лидер группы «СП Бабай».
 Новицкий, Михаил Константинович (1889—1935) — протоиерей Русской православной церкви, священноисповедник.
 Новицкий, Михаил Фёдорович (1933—1979) — художник, живописец, Член Союза художников СССР.